Christoph Leitgeb – ex calciatore austriaco
 Hubert Leitgeb – biatleta italiano
 Mario Leitgeb – calciatore austriaco
 Otto von Leitgeb – scrittore e poeta austriaco